Projekcija (lat. proiectio: bacanje naprijed, pružanje) može značiti:
 projekcija (matematika), u matematici, je tip geometrijske transformacije (preobrazbe) prostora. Postoji centralna projekcija, paralelna projekcija i ortogonalna projekcija.
 projekcija (optika), u filmu, je tehnička strana prikazivanja filma, stavljanje filmske snimke na promatranje gledatelju. Izvodi se s pomoću kinoprojektora kojim se filmska slika projicira na prikladnu površinu – platno (ekran), zid, zaslon.
 projekcija (psihijatrija), u psihijatriji, je mehanizam obrane kojim osoba svoje želje, fantazije, porive ili ideje pripisuje drugim osobama ili prilikama.
 astralna projekcija ili astralno putovanje je sposobnost voljnog odvajanja astralnog od fizičkog tijela za vrijeme sna ili stanja transa, a usko je povezana s fenomenom izvantjelesnog iskustva.
 kartografska projekcija je matematički postupak koji omogućuje preslikavanje (zakrivljene) Zemljine plohe i ploha drugih nebeskih tijela u ravninu (na primjer Mercatorova projekcija, Lambertova projekcija, Bonneova projekcija, Mollweideova projekcija, projekcija Eckerta, Kavrajskoga i druge, mješovite projekcije dobivene su kombinacijom dviju ili više projekcija, a najpoznatija je u toj skupini je Winkelova ili trostruka projekcija.

Izvori